Osoby o tym nazwisku:
 Robert Stephen Dehler – rzymskokatolicki duchowny
 Thomas Dehler – niemiecki prawnik, polityk